Louise af Danmark kan henvise til:

 Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721) - datter af hertug Gustav Adolf af Mecklenburg-Güstrow og gift med kong Frederik 4. af Danmark
 Louise af Danmark (1726-1756) - datter af kong Christian 6. af Danmark og gift med hertug Ernst Frederik 3. af Sachsen-Hildburghausen
 Louise af Storbritannien (1724–1751) - datter af kong Georg 2. af Storbritannien og gift med kong Frederik 5. af Danmark
 Louise af Danmark (1750-1831) - datter af kong Frederik 5. af Danmark og gift med landgreve Carl af Hessen
 Louise af Hessen-Kassel (1817-1898) - datter af landgreve Vilhelm af Hessen-Kassel og gift med kong Christian 9. af Danmark
 Louise af Sverige (1851-1926) - datter af kong Karl 15. af Sverige og gift med kong Frederik 8. af Danmark
 Louise af Danmark (1875-1906) - datter af kong Frederik 8. af Danmark og gift med Prins Frederik af Schaumburg-Lippe